BFP (empresa) (de l'acrònim dels seus fundadors Basols, Forcadell i Planasdemunt), empresa d'assessorament financer de Barcelona implicada en un cas de frau fiscal
 Bayerischer Filmpreis, premis cinematogràfics anuals atorgats per l'estat de Baviera, a Alemanya
 Brigada de Fusellers Paracaigudistes, grup de forces especials de la Força Aèria de Mèxic
 Proteïna de fluorescència blava (del seu nom en anglès Blue Fluorescent Protein), proteïna bioluminescent derivada de la proteïna de fluorescència verda